Családnevek
 Jung, német családnév
 Jung, a Csong (정) koreai név egyik népszerű latin betűs átírása
Filmek
 Jung, 1996-os indiai film hindi nyelven
 Jung, 2000-es indiai film hindi nyelven